Osoby o tym nazwisku:
 Bartosz Gawryszewski – polski siatkarz
 Jacek Gawryszewski – polski funkcjonariusz służb specjalnych i dyplomata
 Andrzej Gawryszewski – polski geograf, profesor Polskiej Akademii Nauk, autor prac z dziedziny geografii ludności, kartograf